Het Gallo-Romeins Weekend (GRW) is een evenement waarbij het verleden van de stad Wervik gepromoot wordt. Dit gebeurt door de IJzertijd en Romeinse tijd tot leven te laten komen met re-enactment en living history. Het idee om dit evenement te organiseren komt van gegeven dat Wervik een Keltische woonplaats was tijdens de Romeinse periode. Op de Tabula Peutingeriana (Peutingerkaart) staan alleen Tongeren en Wervik als enige Vlaamse steden vermeld.

Om de twee jaar, op het eerste volle weekend van oktober, wordt het festival georganiseerd. Dit tweejaarlijks gebeuren is in de Benelux en Noord-Frankrijk het grootste in zijn soort.

Geschiedenis 
Het eerste Gallo-Romeins Weekend ging door in 1996. Er waren ongeveer een 700 bezoekers aanwezig.

Tot 1999 was het nog een jaarlijks evenement. In 2001 werd beslist om het festival om de twee jaar te laten doorgaan, op de onpare jaren. Door de coronapandemie kon de 15de editie van het GRW niet doorgaan in 2021. Het werd verplaatst naar 2022, waardoor het evenement vanaf nu doorgaat in de pare jaren.

Het weekend werd aanvankelijk georganiseerd door de groep Viroviacum Romanum. Dit is een groep Wervikanen die via het historische verleden van Wervik, toen Viroviacum, zo hun stad wilden promoten. Omdat het GRW sterk bleef groeien, werd in 2017 beslist om een dochter-vzw op te richten, vzw Gallo-Romeins Weekend. Sinds 2019 wordt het GRW volledig door hen georganiseerd.

Evenement 

Als belangrijkste eis werd bij de start van het Gallo-Romeins Weekend beslist om het festival zo historisch mogelijk te laten verlopen. Dit is ook de belangrijkste eis die gevraagd wordt van de groepen die deelnemen. Hierdoor is het domein opgedeeld in twee delen. Het hoofdgedeelte, waar de meeste groepen te vinden zijn, en een kleiner gedeelte, waar men info en een alternatieve benadering kan terugvinden.

De keuze om het festival historisch correct te laten verlopen zorgt ervoor dat het een educatief verantwoord evenement is. De bezoeker kan op deze manier kennismaken met het dagelijkse leven, maar ook het militaire leven uit deze periode. Er kunnen militairen aan het werk gezien worden, maar evengoed schoenmakers, smeden, mandenvlechters…

Naast geïnteresseerden in geschiedenis, dagjesmensen en families, komen ook scholen uit het secundair onderwijs naar het GRW. Dit zijn scholen uit zowel Vlaanderen als Wallonië. Door de aanpak van het festival, sluit dit goed aan bij het leerplan.

Mulsum 
Mulsum was een bewerkte wijn met honing en kruiden. Deze wijn werd gedronken als aperitief, maar werd ook aangeboden aan Romeinse soldaten nadat ze een belangrijke veldslag gewonnen hadden. Mulsum werd tijdens het eerste Gallo-Romeinse Weekend in 1996 aangeboden en kan men er nog steeds verkrijgen.

In 2010 rees het idee om zelf mulsum te maken. Door enkele obstakels werd dit idee even op pauze gezet tot 2017. Toen begon een plaatselijke bloemenkweker met het aanleggen van een wijngaard op de Amerikaberg in Wervik. Vanuit de groep Viroviacum Romanum werd de vraag gesteld om samen mulsum te gaan maken. In 2019 werd er gebrainstormd om een kwaliteitsvolle wijn te kunnen aanbieden. 

Tijdens de 14de editie van het GRW, in 2019, werd een proeverij georganiseerd met vijf mogelijke kanshebbers. De winnaar werd in het voorjaar van 2021 aangeboden aan het grote publiek.

Fredericiana Alexandrina Navis 

Tijdens de 15de editie (2022) van het Gallo-Romeins Weekend konden de bezoekers varen op een Romeinse rivierpatrouilleboot. Deze patrouilleboot is een replica op ware grote. De Fredericiana Alexandrina Navis (F.A.N.) is een project onder leiding van prof. dr. Boris Dreyer van de universiteit in Erlangen-Neurenberg.

Twee wrakken die werden opgegraven in Oberstimm waren het voorbeeld om de F.A.N. op te baseren. De wrakken liggen tentoongesteld in het Romeinse en Keltische museum in Manching. Ze zijn afkomstig uit de periode 100 na Christus. Deze boten werden gebruikt als patrouille- en konvooi boten, bewaakten grenzen en boden een eerste verdedigingslinie in de wateren van Midden-Franken en langs de Donau.

De F.A.N. is 16 m lang, 2,7 m breed en weegt 2,7 ton. Ze heeft een diepgang van 70 cm en kan een snelheid behalen van zes knopen (zonder zeil). Er is plaats voor 20 roeiers.

Om de boot tot op het GRW te krijgen werd deze op een trailer over de gewone weg naar Wervik gebracht. De reis heeft twee dagen in beslag genomen.

De bezoekers van het GRW konden tijdens het weekend meevaren met de F.A.N. Er waren 18 plaatsen voorzien voor passagiers, waarvan 14 op roeiplaatsen.

Straatschildering 
Om de 15de editie, in 2022, van het Gallo-Romeins Weekend te promoten, werd gevraagd aan kunstenares Sonja Mazereel een grondschildering te maken. De schildering werd verdeeld in een raster en samen met vrijwilligers werd vlak voor vlak afgewerkt.

Op de straatschildering staat een Romeins legionair tegenover een Keltische krijger. Ze zijn zo geplaatst dat de schildering op een speelkaart lijkt.

Het kunstwerk wordt best vanuit de lucht bekeken. Het is 90 m lang en op het breedste punt 12 m breed.

Reenacting 

Tijdens het weekend komen verschillende groepen langs die het verleden tot leven brengen. Hier zijn al enkele grote namen langs geweest uit de re-enacting wereld:

 The Ermine Street Guard (VK),
 Römer Cohorte Opladen (D),
 Ave Bagacum (FR),
 les Ambiani (FR),
 les Enfants de Finn (FR).

Naast deze internationale namen komen ook enkele groepen uit eigen land, zoals Legio XI Claudia Pia Fidelis.en Deuoxtonion Beide groepen zijn een vzw die elk in hun eigen gebied (de Romeinse en Keltische) het leven van die tijd zo correct mogelijk in beeld wil brengen. Via het Gallo-Romeins Weekend kregen ze een eerste kans om met het grote publiek in contact te komen. Ondertussen groeide Legio XI uit tot een van de beste ‘Romeinse’ groepen uit Europa.

Wandelroutes 
Omdat het Gallo-Romeins Weekend maar om de twee jaar doorgaat kan men naast het festival ook enkele wandeltochten maken. Deze zijn mede georganiseerd door de bezielers van het GRW, Viroviacum Romanum.

Cassel-Wervik 
Cassel-Wervik is een wandeling van ongeveer 55 km. Deze wandeling loopt van Castellum Menapiorum (Cassel) naar Virovino (Wervik), zoals de steden ook staan op de Peutingerkaart.

Viroviacumroute 
Dit zijn twee wandelroutes door Wervik. Deze wandelroutes lopen langs diverse plaatsen in Wervik waar resten uit het Gallo-Romeinse leven werden opgegraven.

Viroviacumroute 1 loopt door het centrum en is ongeveer 2 km. Viroviacum 2 is ongeveer 6 km en neemt de bezoeker mee in de ruimere omgeving rond de oude Romeinse vicus.

Bronnen 

Wervik
Evenement in Vlaanderen
Festival in België
Re-enactment
Geschiedenis van Vlaanderen